Довго́дько — українське прізвище. Відомі носії:

 Довгодько Іван Вікторович — український спортсмен, майстер спорту міжнародного класу по академічному веслуванню.
 Довгодько Наталія Вікторівна —  українська веслувальниця (академічне веслування), олімпійська чемпіонка, майстер спорту.
 Довгодько Кузьма — делегат Українського з'їзду у Чернігові у 1917. Обраний членом Губернської Української ради від Остерського повіту

Українські прізвища